Au sens courant, une réussite est un succès. La réussite dépend de plusieurs variables et reste relative. En général, nous réussissons lorsque nos aspirations sont satisfaites.
 La réussite, ou solitaire, est une patience utilisant un jeu de cartes.

Définition propre du mot Réussite:

Réussite , (nom féminin)

 Sens 1  Succès  Synonymes : chance, victoire, réalisation, triomphe, fortune, prospérité, succès  Traduction anglais : success